Обливское сельское поселение — муниципальное образование в Обливском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — станица Обливская.

Административное устройство 
В состав Обливского сельского поселения входят:
 станица Обливская
 хутор Глухомановский
 хутор Дубовой
 хутор Кзыл-Аул
 хутор Ковыленский
 хутор Лобачев
 хутор Попов
 хутор Рябовский
 посёлок Северный
 хутор Секретев
 хутор Сеньшин
 посёлок Средний Чир

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Обливского района